Der Kanton Compiègne-2 ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Compiègne, im Département Oise und in der Region Hauts-de-France; sein Hauptort ist Compiègne.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 17 Gemeinden und Gemeindeteilen mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Compiegne02